Баркер, Роберт:

 Баркер, Роберт (ум. 1645) — английский печатник.
 Баркер, Роберт (1847—1915) — английский футболист.
 Баркер, Роберт (1739—1806) — английский живописец.